Native Invader – piętnasty album studyjny Tori Amos. Album ukazał się 8 września 2017 roku. Jest to pierwszy album wyprodukowany przez wytwórnię Decca Records.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka albumu w zasobach anglojęzycznej wersji Wikipedii

Albumy muzyczne wydane w roku 2017
Albumy Tori Amos